De naam Spermalie kan verwijzen naar:
 Spermalie, een gehucht en voormalige gemeente in West-Vlaanderen
 Spermaliepolder, polder bij Spermalie
 Spermaliehof, hoeve op het voormalige kloosterterrein in Spermalie
 Spermalieabdij, voormalige cisterciënzerinnenabdij in de West-Vlaamse plaats Sijsele, oorspronkelijk in Spermalie
 Cisterciënzerinnenklooster van Spermalie, in Brugge, opvolger van de Spermalieabdij
 Koninklijk Instituut Spermalie, katholiek medisch-pedagogisch instituut in Brugge voor kinderen met zintuiglijke of communicatieve stoornissen, opgericht door het klooster, sinds 2008 onderdeel van De Kade
 Hotel- en Toerismeschool Spermalie, in Brugge, voortgekomen uit het klooster